Ехутла има више значења:

 Општина Ехутла (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Ехутла (Ехутла, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику